Il y a eu trois concours Eurovision en 2007 :
 le Concours Eurovision de la chanson 2007,
 le Concours Eurovision de la chanson junior 2007,
 et le Concours Eurovision de la danse 2007.